Salminen est un patronyme finlandais notamment porté par :

 Arvo Salminen, joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Arvo Salminen, homme politique finlandais ;
 Heikki Juhani Salminen (1933-), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Ilmari Salminen (1902-1986), athlète finlandais spécialiste des courses de fond ;
 Kimmo Salminen (1973-), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Matti Salminen (1945-), basse finlandaise ;
 Max Salminen (1988-), skipper suédois ;
 Pekka Salminen (1981-), ancien sauteur à ski finlandais ;
 Pekka Salminen (1937-), architecte finlandais ;
 Sakari Salminen (1988-), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Sally Salminen (1906-1976), écrivain finlandais de langue suédoise ;
 Timo Salminen (1952-), directeur de la photographie finlandais.

Patronyme finnois